

Geografia
Stati Uniti d'America
 Bailey – città della contea di Nash (Carolina del Nord)
 Bailey – città della contea di Fannin (Texas)

Ingegneria
 Ponte Bailey – tipo di ponte ideato da Donald Bailey

Onomastica
 Bailey – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone